Docs Société est un magazine diffusé en première partie de soirée sur France 3 depuis le 5 septembre 2011 le lundi , le jeudi ou le vendredi en première partie de soirée.

Présentation 
Rentrée 2014, l'émission est désormais diffusé dans le cadre des Lundi en histoires, tout comme L'Ombre d'un doute et les Signé Mireille Dumas.
Rentrée 2015, l'émission est également diffusée le vendredi.
Rentrée 2021, l'émission est diffusée le jeudi en remplacement du vendredi et parfois le lundi.

Liste des émissions

Notes et références 

Émission diffusée sur France 3
Émission de télévision historique
Émission de télévision produite en France